Чемпионат Нидерландов по футболу 1950/51 () — 62-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире первого класса приняло участие шестьдесят команд из 42 городов, разбитые на пять групп — A, B, C, D и E.

Победителем группы A стал клуб «Херенвен» из одноимённого города. В остальных группах первые места заняли: ДВС, «Блау-Вит», «Виллем II» и ПСВ.

Победитель сезона определился в финальном турнире чемпионов, по итогам которого клуб ПСВ из Эйндховена в третий раз в своей истории выиграл национальный чемпионат.

Турнирная таблица

Первый класс A 

1 Со следующего сезона в группе B.
2 «Звартемер» и «Велоситас» сыграли дополнительный матч (1:2), который не был включён в общую таблицу. Проигравшая команда покинула первый класс.

Первый класс B 

3 Со следующего сезона в группе A.
4 Со следующего сезона в группе D.
5 ДВС и «Вагенинген» сыграли дополнительный матч (1:0), который не был включён в общую таблицу. Выигравшая команда вышла в финал чемпионата.

Первый класс C 

6 Со следующего сезона в группе A.
7 Со следующего сезона в группе B.
8 Со следующего сезона в группе D.

Первый класс D 

9 Со следующего сезона в группе C.

Первый класс E 

10 Со следующего сезона в группе C.
11 Со следующего сезона в группе D.

Результаты матчей

Первый класс A 

  •    •

Первый класс B

Первый класс C

Первый класс D

Первый класс E

Финал чемпионата

См. также 
 ФК «Аякс» Амстердам в сезоне 1950/1951

Источники 

Футбол в Европе в 1950 году
Футбол в Европе в 1951 году
Спорт в Нидерландах в 1950 году
Спорт в Нидерландах в 1951 году